Eisenchlorid ist das Eisen-Salz der Salzsäure. Abhängig von der Oxidationsstufe gibt es zwei Eisenchloride:

 Eisen(II)-chlorid
 Eisen(III)-chlorid